Municipio de Nebraska puede referirse a:
 Municipio de Nebraska (Iowa)
 Municipio de Nebraska (condado de Livingston, Illinois)
 Anexo:Municipios de Nebraska